Toponímia:
 King (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 King City (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 King City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 King Cove, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 King Salmon, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 Biografies:
 Alexander King (1909 - 2007), científic escocès 
 Allan King (Vancouver, Columbia Britànica, 1930 – Toronto, 2009) director de cinema canadenc 
 B.B. King (1925, Ittabena, Mississipí), guitarrista i blues-man estatunidenc
 Billie Jean King (1943, Long Beach, Califòrnia), jugadora de tennis dels Estats Units 
 Charles King, diversos personatges 
 Daniel J. King (Londres, 1963), jugador, escriptor, entrenador, i periodista d'escacs anglès 
 Dave King membre de Flogging Molly
 Emmit King (1959, Bessemer, Alabama), atleta estatunidenc 
 Ernest King (1878 - 1956), Comandant en Cap de la Marina i Almirall de la Flota 
 Frank Marshall King (Mataró, 1883 — Barcelona, 1959), pianista i compositor català
 Henry King (Christiansburg, Virgínia, 1886 - Toluca Lake, Califòrnia, 1982), director de cinema estatunidenc
 James King (Dodge City, Kansas, 1925 - Naples, Florida, 2005), tenor estatunidenc 
 Kerry King (1964, Los Angeles, Califòrnia), guitarrista del grup nord-americà Slayer 
 Ledley King (Londres, Anglaterra, 1980), futbolista anglès amb ascendència d'Antigua i Barbuda
 Martin Luther King (Atlanta, 1929 - 1968), religiós i activista en pro dels drets civils
 Reid Hope King, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Rodney King (Sacramento, 1965 - 2012), ciutadà de Califòrnia víctima el 1991 d'actes de violència policial 
 Shayne King (New Plymouth, Illa del Nord, 1975), pilot de motocròs 
 Stephen King (Portland, Maine, 1947), novel·lista de terror estatunidenc 
 Thomas King (Sacramento, Califòrnia, 1943), escriptor nord-americà i canadenc d'ascendents cherokee, grec i alemany 
 Tote King (1978), raper andalús
 Vania King (1989, Monterey Park, Califòrnia), tennista professional 
 King Vidor (Galveston, Texas, 1894 - Paso Robles, Califòrnia, 1982), director de cinema estatunidenc
 King Camp Gillette (Fond du Lac, 1855 − Los Angeles, 1932), empresari nord-americà